Заполянье — название населённых пунктов:

Россия 
 Заполянье — деревня в Данковском районе Липецкой области.
 Заполянье — деревня в Порховском районе Псковской области.